Сызранский медико-гуманитарный колледж — государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования в городе Сызрани. Колледж готовит специалистов со средним специальным медицинским и фармацевтическим образованием.

История 
Колледж основан в 1930 году как Сызранский медицинский техникум.
В 1935 г. реорганизован в Сызранскую фельдшерско-акушерскую школу.
В 1954 г. фельдшерско-акушерская школа стала Сызранским медицинским училищем.
В 1996 г. училище преобразовано в Сызранский медицинский колледж.
В 2012 г. колледж реорганизован в Сызранский медико-гуманитарный колледж путём присоединения Сызранского механико-технологического техникума к Сызранскому медицинскому колледжу.

Специальности 
Сызранский медико-гуманитарный колледж готовит специалистов со средним медицинским образованием по следующим специальностям:
 Акушерское дело	акушерка (акушерка / акушер)
 Лечебное дело (фельдшер)
 Сестринское дело (медицинская сестра / медицинский брат)
 Социальная работа (социальный работник)
 Лабораторная диагностика (медицинский лабораторный техник)
 Фармация (фармацевт)
 Право и организация социального обеспечения (юрист)
 Правоохранительная деятельность (юрист)
 Стилистика и искусство визажа (визажист-стилист)

Дополнительное профессиональное образование 
Колледж является базой для переподготовки, повышения квалификации и аттестации средних медицинских работников г. Сызрани и Сызранского района. Для этой цели в колледже в 1994 году было создано отделение дополнительного профессионального образования.

На отделении осуществляется обучение, повышение квалификации и переподготовка специалистов со средним профессиональным образованием по следующим направлениям:
 профессиональная подготовка кадров со средним профессиональным образованием на циклах специализации со сдачей экзамена на сертификат специалиста;
 повышение квалификации специалистов на циклах усовершенствования с их последующей сертификацией и аттестацией на квалификационные категории;
 обучение на циклах тематического усовершенствования.

Обучение проводится в учебных лабораториях, кабинетах колледжа, в Центре симуляционного обучения и на базах 13 лечебно-профилактических учреждений г. Сызрани, оснащённых современным оборудованием, аппаратурой, учебно-методическими и наглядными пособиями, техническими средствами обучения.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сызранского медико-гуманитарного колледжа
 Официальная группа СМГК Вконтакте
 Сызранский медико-гуманитарный колледж включен в реестр "Лидер отрасли"
 Лола Касымова возглавила Сызранский медико-гуманитарный колледж

Медицинские колледжи России
Образование в Сызрани